|-
|(23751)||1998 KL37|| align=right|14,4|| align=right|2,290|| align=right|0,071|| align=right|5,93|| align=right|3,466||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23752)||1998 KB41|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,163|| align=right|1,07|| align=right|3,463||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23753)||1998 KP41|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,089|| align=right|3,65|| align=right|3,297||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23754)||1998 KV46|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,187|| align=right|3,74|| align=right|3,535||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23755)||1998 KY46|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,137|| align=right|2,98|| align=right|3,487||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23756)||1998 KE47|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,142|| align=right|3,24|| align=right|3,473||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23757)||1998 KL48|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,146|| align=right|7,06|| align=right|3,432||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23758)||1998 KG51|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,136|| align=right|6,06|| align=right|3,573||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23759)||1998 KS56|| align=right|15,9|| align=right|2,219|| align=right|0,141|| align=right|3,72|| align=right|3,306||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23760)||1998 KM61|| align=right|15,7|| align=right|2,185|| align=right|0,134|| align=right|5,28|| align=right|3,230||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23761)||1998 KJ63|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,054|| align=right|7,00|| align=right|3,555||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23762)||1998 KF64|| align=right|15,1|| align=right|2,359|| align=right|0,133|| align=right|5,76|| align=right|3,622||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23763)||1998 MP7|| align=right|15,0|| align=right|2,445|| align=right|0,168|| align=right|5,22|| align=right|3,823||MBA||24. junij 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(23764)||1998 MR15|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,196|| align=right|14,28|| align=right|4,150||MBA||21. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23765)||1998 MN16|| align=right|13,8|| align=right|2,592|| align=right|0,176|| align=right|14,21|| align=right|4,173||MBA||27. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23766)||1998 MZ23|| align=right|13,2|| align=right|2,469|| align=right|0,150|| align=right|5,55|| align=right|3,878||MBA||25. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23767)||1998 MG31|| align=right|15,0|| align=right|2,250|| align=right|0,181|| align=right|4,28|| align=right|3,374||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23768)||1998 MT32|| align=right|14,1|| align=right|2,292|| align=right|0,101|| align=right|4,18|| align=right|3,469||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23769)||1998 MP33|| align=right|14,1|| align=right|2,461|| align=right|0,113|| align=right|8,29|| align=right|3,859||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23770)||1998 MQ35|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,215|| align=right|6,26|| align=right|3,413||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23771)||1998 MR37|| align=right|14,6|| align=right|2,345|| align=right|0,212|| align=right|4,22|| align=right|3,591||MBA||24. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23772)||1998 MU37|| align=right|14,6|| align=right|2,334|| align=right|0,080|| align=right|5,52|| align=right|3,565||MBA||24. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23773)||1998 MV37|| align=right|13,7|| align=right|2,475|| align=right|0,160|| align=right|14,46|| align=right|3,892||MBA||24. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|23774 Herbelliott||1998 MZ41|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,184|| align=right|13,51|| align=right|4,197||MBA||26. junij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(23775)||1998 PE|| align=right|14,7|| align=right|2,652|| align=right|0,185|| align=right|15,50|| align=right|4,318||MBA||2. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|23776 Gosset||1998 QE|| align=right|14,3|| align=right|2,663|| align=right|0,051|| align=right|2,32|| align=right|4,345||MBA||17. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|23777 Goursat||1998 QT5|| align=right|13,7|| align=right|2,956|| align=right|0,092|| align=right|9,95|| align=right|5,080||MBA||23. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(23778)||1998 QO7|| align=right|14,1|| align=right|2,997|| align=right|0,219|| align=right|10,17|| align=right|5,187||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23779)||1998 QL10|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,187|| align=right|3,80|| align=right|4,192||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23780)||1998 QT10|| align=right|14,5|| align=right|2,663|| align=right|0,188|| align=right|14,29|| align=right|4,344||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23781)||1998 QT11|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,132|| align=right|10,72|| align=right|5,575||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23782)||1998 QE12|| align=right|12,5|| align=right|3,416|| align=right|0,098|| align=right|9,28|| align=right|6,312||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23783)||1998 QG12|| align=right|15,1|| align=right|2,352|| align=right|0,074|| align=right|6,06|| align=right|3,606||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23784)||1998 QW15|| align=right|14,4|| align=right|2,987|| align=right|0,147|| align=right|00,98|| align=right|5,161||MBA||22. avgust 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(23785)||1998 QJ16|| align=right|13,4|| align=right|2,795|| align=right|0,186|| align=right|7,22|| align=right|4,672||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23786)||1998 QK16|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,176|| align=right|12,79|| align=right|4,299||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23787)||1998 QC17|| align=right|13,6|| align=right|2,393|| align=right|0,054|| align=right|6,92|| align=right|3,701||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23788)||1998 QT18|| align=right|14,4|| align=right|2,287|| align=right|0,148|| align=right|2,86|| align=right|3,458||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23789)||1998 QW18|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,062|| align=right|12,44|| align=right|4,539||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23790)||1998 QK19|| align=right|13,6|| align=right|2,419|| align=right|0,113|| align=right|7,72|| align=right|3,761||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23791)||1998 QX21|| align=right|14,6|| align=right|2,360|| align=right|0,110|| align=right|5,41|| align=right|3,624||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23792)||1998 QU24|| align=right|14,5|| align=right|2,336|| align=right|0,112|| align=right|6,41|| align=right|3,569||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23793)||1998 QK26|| align=right|14,3|| align=right|3,137|| align=right|0,214|| align=right|00,41|| align=right|5,555||MBA||23. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(23794)||1998 QG29|| align=right|16,2|| align=right|2,432|| align=right|0,108|| align=right|5,94|| align=right|3,793||MBA||22. avgust 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23795)||1998 QW32|| align=right|14,5|| align=right|2,873|| align=right|0,087|| align=right|11,65|| align=right|4,870||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23796)||1998 QK34|| align=right|13,1|| align=right|2,598|| align=right|0,126|| align=right|14,51|| align=right|4,186||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23797)||1998 QR36|| align=right|14,2|| align=right|2,581|| align=right|0,155|| align=right|12,75|| align=right|4,146||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23798)||1998 QL37|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,090|| align=right|4,31|| align=right|3,393||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23799)||1998 QZ37|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,179|| align=right|13,74|| align=right|4,191||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23800)||1998 QD38|| align=right|13,5|| align=right|2,853|| align=right|0,060|| align=right|2,60|| align=right|4,819||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23801)||1998 QQ38|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,174|| align=right|2,74|| align=right|3,794||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23802)||1998 QA39|| align=right|13,8|| align=right|2,674|| align=right|0,166|| align=right|12,87|| align=right|4,372||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23803)||1998 QE39|| align=right|14,1|| align=right|3,081|| align=right|0,212|| align=right|00,47|| align=right|5,407||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23804)||1998 QR39|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,109|| align=right|6,16|| align=right|3,642||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23805)||1998 QB40|| align=right|14,1|| align=right|2,744|| align=right|0,186|| align=right|10,04|| align=right|4,545||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23806)||1998 QD40|| align=right|14,0|| align=right|2,790|| align=right|0,037|| align=right|3,35|| align=right|4,659||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23807)||1998 QM40|| align=right|13,9|| align=right|2,661|| align=right|0,187|| align=right|11,21|| align=right|4,339||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23808)||1998 QL42|| align=right|14,8|| align=right|2,879|| align=right|0,057|| align=right|1,74|| align=right|4,883||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23809)||1998 QC44|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,108|| align=right|6,90|| align=right|3,736||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23810)||1998 QO45|| align=right|13,5|| align=right|2,435|| align=right|0,073|| align=right|12,47|| align=right|3,799||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23811)||1998 QB46|| align=right|14,7|| align=right|2,610|| align=right|0,138|| align=right|3,60|| align=right|4,216||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23812)||1998 QR46|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,114|| align=right|4,75|| align=right|4,520||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23813)||1998 QT46|| align=right|13,1|| align=right|3,101|| align=right|0,063|| align=right|4,65|| align=right|5,460||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23814)||1998 QE49|| align=right|14,1|| align=right|2,785|| align=right|0,069|| align=right|1,58|| align=right|4,647||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23815)||1998 QF49|| align=right|13,6|| align=right|2,768|| align=right|0,230|| align=right|8,71|| align=right|4,605||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23816)||1998 QF50|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,147|| align=right|8,31|| align=right|4,599||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23817)||1998 QX50|| align=right|14,1|| align=right|2,481|| align=right|0,132|| align=right|7,42|| align=right|3,908||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23818)||1998 QZ50|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,172|| align=right|5,73|| align=right|4,624||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23819)||1998 QK54|| align=right|14,0|| align=right|2,787|| align=right|0,079|| align=right|3,37|| align=right|4,653||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23820)||1998 QT69|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,146|| align=right|11,34|| align=right|4,315||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23821)||1998 QZ69|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,088|| align=right|8,70|| align=right|5,110||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23822)||1998 QC70|| align=right|13,6|| align=right|3,011|| align=right|0,078|| align=right|10,03|| align=right|5,223||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23823)||1998 QJ70|| align=right|12,6|| align=right|3,198|| align=right|0,206|| align=right|16,99|| align=right|5,719||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23824)||1998 QX72|| align=right|14,4|| align=right|3,075|| align=right|0,079|| align=right|15,55|| align=right|5,392||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23825)||1998 QD73|| align=right|14,0|| align=right|2,730|| align=right|0,128|| align=right|12,14|| align=right|4,510||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23826)||1998 QO73|| align=right|13,9|| align=right|2,597|| align=right|0,218|| align=right|14,46|| align=right|4,186||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23827)||1998 QG74|| align=right|13,5|| align=right|3,117|| align=right|0,198|| align=right|8,89|| align=right|5,503||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23828)||1998 QK76|| align=right|13,9|| align=right|2,696|| align=right|0,197|| align=right|13,14|| align=right|4,425||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23829)||1998 QR77|| align=right|14,0|| align=right|2,673|| align=right|0,111|| align=right|12,44|| align=right|4,371||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23830)||1998 QZ85|| align=right|13,5|| align=right|2,785|| align=right|0,306|| align=right|31,52|| align=right|4,646||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23831)||1998 QK86|| align=right|14,1|| align=right|2,991|| align=right|0,109|| align=right|9,39|| align=right|5,171||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23832)||1998 QW89|| align=right|13,9|| align=right|2,573|| align=right|0,154|| align=right|15,20|| align=right|4,127||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23833)||1998 QS90|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,195|| align=right|6,12|| align=right|3,521||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23834)||1998 QW90|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,198|| align=right|3,04|| align=right|3,647||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23835)||1998 QF91|| align=right|14,0|| align=right|2,701|| align=right|0,203|| align=right|12,89|| align=right|4,439||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23836)||1998 QS93|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,207|| align=right|15,65|| align=right|4,119||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23837)||1998 QY93|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,170|| align=right|1,53|| align=right|3,673||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23838)||1998 QB96|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,152|| align=right|13,06|| align=right|4,335||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23839)||1998 QO100|| align=right|14,4|| align=right|2,720|| align=right|0,059|| align=right|5,65|| align=right|4,485||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23840)||1998 QP100|| align=right|14,3|| align=right|2,806|| align=right|0,077|| align=right|5,13|| align=right|4,699||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23841)||1998 QG102|| align=right|14,2|| align=right|2,841|| align=right|0,070|| align=right|5,88|| align=right|4,788||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23842)||1998 QM106|| align=right|13,9|| align=right|2,752|| align=right|0,164|| align=right|11,33|| align=right|4,563||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23843)||1998 QU106|| align=right|13,4|| align=right|2,882|| align=right|0,169|| align=right|4,53|| align=right|4,892||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23844)||1998 QB109|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,180|| align=right|9,15|| align=right|3,508||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23845)||1998 RB|| align=right|14,1|| align=right|2,564|| align=right|0,013|| align=right|15,28|| align=right|4,106||MBA||2. september 1998||Dynic||A. Sugie
|-
|(23846)||1998 RF|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,056|| align=right|8,36|| align=right|4,534||MBA||1. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(23847)||1998 RC1|| align=right|13,3|| align=right|2,971|| align=right|0,095|| align=right|9,59|| align=right|5,121||MBA||12. september 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23848)||1998 RJ1|| align=right|13,0|| align=right|3,197|| align=right|0,218|| align=right|1,15|| align=right|5,717||MBA||10. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(23849)||1998 RA19|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,047|| align=right|12,67|| align=right|4,626||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23850)||1998 RJ34|| align=right|14,4|| align=right|2,558|| align=right|0,197|| align=right|8,27|| align=right|4,089||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23851)||1998 RZ34|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,166|| align=right|3,06|| align=right|3,708||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23852)||1998 RN35|| align=right|14,1|| align=right|2,880|| align=right|0,055|| align=right|1,73|| align=right|4,887||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23853)||1998 RZ35|| align=right|13,5|| align=right|2,650|| align=right|0,104|| align=right|12,98|| align=right|4,312||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23854)||1998 RD40|| align=right|15,2|| align=right|2,380|| align=right|0,167|| align=right|4,45|| align=right|3,672||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23855)||1998 RD44|| align=right|15,1|| align=right|2,740|| align=right|0,097|| align=right|5,87|| align=right|4,535||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23856)||1998 RU47|| align=right|13,2|| align=right|2,982|| align=right|0,053|| align=right|12,44|| align=right|5,148||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23857)||1998 RT50|| align=right|13,8|| align=right|2,379|| align=right|0,169|| align=right|8,11|| align=right|3,668||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23858)||1998 RG53|| align=right|14,3|| align=right|2,727|| align=right|0,034|| align=right|5,68|| align=right|4,503||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23859)||1998 RX55|| align=right|14,4|| align=right|2,673|| align=right|0,165|| align=right|10,38|| align=right|4,370||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23860)||1998 RU56|| align=right|13,8|| align=right|2,699|| align=right|0,069|| align=right|3,27|| align=right|4,433||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23861)||1998 RM58|| align=right|14,5|| align=right|2,871|| align=right|0,014|| align=right|1,67|| align=right|4,864||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23862)||1998 RU59|| align=right|14,8|| align=right|2,461|| align=right|0,164|| align=right|11,50|| align=right|3,859||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23863)||1998 RB62|| align=right|13,7|| align=right|2,981|| align=right|0,104|| align=right|9,61|| align=right|5,146||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23864)||1998 RP64|| align=right|13,2|| align=right|3,131|| align=right|0,091|| align=right|23,20|| align=right|5,540||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23865)||1998 RK65|| align=right|14,1|| align=right|2,676|| align=right|0,060|| align=right|2,54|| align=right|4,376||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23866)||1998 RC69|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,193|| align=right|00,53|| align=right|5,666||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23867)||1998 RG71|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,168|| align=right|5,73|| align=right|5,349||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23868)||1998 RA73|| align=right|13,5|| align=right|2,954|| align=right|0,037|| align=right|00,76|| align=right|5,077||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23869)||1998 RF74|| align=right|14,0|| align=right|2,675|| align=right|0,032|| align=right|5,99|| align=right|4,375||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23870)||1998 RW75|| align=right|13,0|| align=right|3,045|| align=right|0,126|| align=right|2,57|| align=right|5,312||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23871)||1998 RC76|| align=right|15,1|| align=right|2,384|| align=right|0,224|| align=right|4,99|| align=right|3,680||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23872)||1998 RH76|| align=right|13,2|| align=right|2,948|| align=right|0,103|| align=right|3,24|| align=right|5,061||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23873)||1998 RL76|| align=right|13,8|| align=right|2,885|| align=right|0,089|| align=right|3,29|| align=right|4,901||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23874)||1998 RB77|| align=right|13,3|| align=right|2,758|| align=right|0,092|| align=right|4,70|| align=right|4,580||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23875)||1998 RC77|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,187|| align=right|3,71|| align=right|4,393||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23876)||1998 RZ79|| align=right|13,4|| align=right|2,792|| align=right|0,065|| align=right|4,98|| align=right|4,664||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23877)||1998 SP|| align=right|13,8|| align=right|3,163|| align=right|0,148|| align=right|4,99|| align=right|5,624||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23878)||1998 SN2|| align=right|14,6|| align=right|3,091|| align=right|0,180|| align=right|00,23|| align=right|5,433||MBA||18. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23879)||1998 SX4|| align=right|13,8|| align=right|3,181|| align=right|0,117|| align=right|11,88|| align=right|5,673||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|23880 Tongil||1998 SG5|| align=right|12,8|| align=right|2,673|| align=right|0,171|| align=right|12,77|| align=right|4,370||MBA||18. september 1998||Younchun||T. H. Lee
|-
|(23881)||1998 SP7|| align=right|15,7|| align=right|2,549|| align=right|0,197|| align=right|2,04|| align=right|4,070||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23882)||1998 SC12|| align=right|13,9|| align=right|2,997|| align=right|0,150|| align=right|10,54|| align=right|5,188||MBA||22. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23883)||1998 SL12|| align=right|14,0|| align=right|2,844|| align=right|0,073|| align=right|2,30|| align=right|4,795||MBA||21. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|23884 Karenharvey||1998 SY12|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,136|| align=right|14,60|| align=right|4,059||MBA||20. september 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(23885)||1998 SE13|| align=right|13,7|| align=right|2,533|| align=right|0,051|| align=right|14,60|| align=right|4,031||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23886)||1998 SV23|| align=right|14,4|| align=right|3,129|| align=right|0,124|| align=right|18,35|| align=right|5,534||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23887)||1998 SA24|| align=right|13,9|| align=right|2,820|| align=right|0,056|| align=right|5,67|| align=right|4,734||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23888)||1998 SZ24|| align=right|14,6|| align=right|2,536|| align=right|0,154|| align=right|7,20|| align=right|4,037||MBA||18. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|23889 Hermanngrassmann||1998 SC28|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,167|| align=right|00,78|| align=right|5,450||MBA||26. september 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(23890)||1998 SO35|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,033|| align=right|2,33|| align=right|4,458||MBA||22. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23891)||1998 SC49|| align=right|14,3|| align=right|2,867|| align=right|0,048|| align=right|2,31|| align=right|4,854||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(23892)||1998 SH49|| align=right|14,4|| align=right|2,559|| align=right|0,187|| align=right|12,76|| align=right|4,092||MBA||23. september 1998||Uccle||T. Pauwels
|-
|(23893)||1998 SL54|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,177|| align=right|1,79|| align=right|3,779||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23894)||1998 SM56|| align=right|14,3|| align=right|3,053|| align=right|0,077|| align=right|5,52|| align=right|5,334||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23895)||1998 SH58|| align=right|13,9|| align=right|2,575|| align=right|0,174|| align=right|8,31|| align=right|4,132||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23896)||1998 SF59|| align=right|13,8|| align=right|2,975|| align=right|0,044|| align=right|10,65|| align=right|5,132||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23897)||1998 SA60|| align=right|14,1|| align=right|2,728|| align=right|0,051|| align=right|4,03|| align=right|4,505||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23898)||1998 SG60|| align=right|12,9|| align=right|3,202|| align=right|0,167|| align=right|2,53|| align=right|5,728||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23899)||1998 SE61|| align=right|13,3|| align=right|2,696|| align=right|0,149|| align=right|13,23|| align=right|4,426||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23900)||1998 SO61|| align=right|13,3|| align=right|2,788|| align=right|0,037|| align=right|3,27|| align=right|4,655||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23901)||1998 SU62|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,071|| align=right|00,96|| align=right|5,150||MBA||25. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23902)||1998 SN64|| align=right|13,9|| align=right|2,558|| align=right|0,200|| align=right|12,21|| align=right|4,090||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23903)||1998 SK65|| align=right|14,0|| align=right|2,735|| align=right|0,181|| align=right|5,21|| align=right|4,523||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23904)||1998 SE70|| align=right|15,0|| align=right|2,569|| align=right|0,134|| align=right|8,62|| align=right|4,117||MBA||21. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23905)||1998 SQ70|| align=right|13,6|| align=right|2,962|| align=right|0,116|| align=right|2,34|| align=right|5,096||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23906)||1998 SB72|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,168|| align=right|2,61|| align=right|5,472||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23907)||1998 SH72|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,206|| align=right|3,12|| align=right|3,714||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23908)||1998 SL80|| align=right|13,8|| align=right|2,446|| align=right|0,159|| align=right|13,49|| align=right|3,824||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23909)||1998 SZ96|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,091|| align=right|15,41|| align=right|4,147||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23910)||1998 SP115|| align=right|13,7|| align=right|3,057|| align=right|0,229|| align=right|1,48|| align=right|5,343||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23911)||1998 SF128|| align=right|13,7|| align=right|3,180|| align=right|0,053|| align=right|14,30|| align=right|5,669||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23912)||1998 SU128|| align=right|13,7|| align=right|2,879|| align=right|0,056|| align=right|3,03|| align=right|4,884||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23913)||1998 SB129|| align=right|13,9|| align=right|2,436|| align=right|0,100|| align=right|6,57|| align=right|3,800||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23914)||1998 SO129|| align=right|13,7|| align=right|2,941|| align=right|0,054|| align=right|2,61|| align=right|5,043||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23915)||1998 SN130|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,193|| align=right|00,80|| align=right|5,515||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23916)||1998 SD131|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,085|| align=right|4,86|| align=right|5,580||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23917)||1998 SV132|| align=right|13,2|| align=right|3,001|| align=right|0,066|| align=right|6,48|| align=right|5,199||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23918)||1998 SH133|| align=right|13,1|| align=right|3,147|| align=right|0,101|| align=right|13,51|| align=right|5,582||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23919)||1998 SV134|| align=right|13,3|| align=right|3,181|| align=right|0,218|| align=right|1,79|| align=right|5,673||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23920)||1998 SE135|| align=right|13,5|| align=right|3,140|| align=right|0,206|| align=right|9,25|| align=right|5,563||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23921)||1998 SH135|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,062|| align=right|10,75|| align=right|5,482||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23922)||1998 SR135|| align=right|14,4|| align=right|3,102|| align=right|0,163|| align=right|3,96|| align=right|5,463||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23923)||1998 SA137|| align=right|13,8|| align=right|2,607|| align=right|0,212|| align=right|14,37|| align=right|4,209||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23924)||1998 SX140|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,178|| align=right|1,84|| align=right|3,725||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23925)||1998 SZ140|| align=right|13,2|| align=right|2,861|| align=right|0,008|| align=right|1,76|| align=right|4,839||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23926)||1998 SU141|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,229|| align=right|13,61|| align=right|4,413||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23927)||1998 SS144|| align=right|14,3|| align=right|2,987|| align=right|0,113|| align=right|9,88|| align=right|5,161||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23928)||1998 ST160|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,077|| align=right|2,49|| align=right|5,142||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23929)||1998 SU163|| align=right|13,8|| align=right|2,555|| align=right|0,146|| align=right|9,66|| align=right|4,084||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23930)||1998 SX163|| align=right|13,3|| align=right|3,091|| align=right|0,090|| align=right|11,51|| align=right|5,435||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23931)||1998 SV164|| align=right|13,5|| align=right|2,412|| align=right|0,071|| align=right|7,96|| align=right|3,744||MBA||21. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23932)||1998 TN2|| align=right|15,3|| align=right|2,387|| align=right|0,073|| align=right|6,88|| align=right|3,686||MBA||13. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23933)||1998 TD3|| align=right|12,5|| align=right|3,192|| align=right|0,169|| align=right|25,27|| align=right|5,703||MBA||14. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(23934)||1998 TN5|| align=right|12,8|| align=right|3,119|| align=right|0,096|| align=right|13,18|| align=right|5,507||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23935)||1998 TU6|| align=right|14,3|| align=right|2,935|| align=right|0,127|| align=right|2,75|| align=right|5,026||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23936)||1998 TV6|| align=right|12,8|| align=right|3,187|| align=right|0,048|| align=right|15,61|| align=right|5,687||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23937)||1998 TR15|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,099|| align=right|5,05|| align=right|3,555||MBA||15. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23938)||1998 TR33|| align=right|13,9|| align=right|2,873|| align=right|0,148|| align=right|2,72|| align=right|4,869||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23939)||1998 TV33|| align=right|11,4|| align=right|5,092|| align=right|0,042|| align=right|9,94|| align=right|11,49||JUT||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23940)||1998 UE|| align=right|13,8|| align=right|2,328|| align=right|0,157|| align=right|25,23|| align=right|3,551||MBA||16. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(23941)||1998 UW1|| align=right|12,7|| align=right|2,671|| align=right|0,193|| align=right|14,03|| align=right|4,365||MBA||16. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23942)||1998 UX1|| align=right|13,2|| align=right|3,017|| align=right|0,125|| align=right|11,12|| align=right|5,240||MBA||16. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23943)||1998 UO2|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,159|| align=right|13,00|| align=right|4,542||MBA||20. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23944)||1998 UR3|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,139|| align=right|13,29|| align=right|4,241||MBA||20. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23945)||1998 US4|| align=right|13,6|| align=right|3,145|| align=right|0,112|| align=right|23,66|| align=right|5,577||MBA||20. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23946)||1998 UL6|| align=right|12,8|| align=right|2,997|| align=right|0,057|| align=right|12,20|| align=right|5,188||MBA||22. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23947)||1998 UH16|| align=right|12,0|| align=right|5,253|| align=right|0,068|| align=right|3,61|| align=right|12,04||JUT||23. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23948)||1998 UQ18|| align=right|12,5|| align=right|3,003|| align=right|0,058|| align=right|11,14|| align=right|5,202||MBA||25. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23949)||1998 UP21|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,099|| align=right|9,04|| align=right|5,207||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23950)||1998 UM24|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,160|| align=right|8,87|| align=right|4,116||MBA||18. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23951)||1998 UX25|| align=right|13,6|| align=right|3,008|| align=right|0,145|| align=right|12,77|| align=right|5,215||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23952)||1998 UU28|| align=right|13,4|| align=right|3,065|| align=right|0,102|| align=right|10,83|| align=right|5,366||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23953)||1998 UV30|| align=right|14,1|| align=right|2,806|| align=right|0,207|| align=right|9,28|| align=right|4,700||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23954)||1998 UT35|| align=right|13,8|| align=right|2,996|| align=right|0,026|| align=right|10,18|| align=right|5,184||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23955)||1998 UO44|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,121|| align=right|8,43|| align=right|5,339||MBA||18. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23956)||1998 VD9|| align=right|13,1|| align=right|2,894|| align=right|0,124|| align=right|16,41|| align=right|4,921||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23957)||1998 VL16|| align=right|13,8|| align=right|3,056|| align=right|0,112|| align=right|10,10|| align=right|5,342||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23958)||1998 VD30|| align=right|9,9|| align=right|5,228|| align=right|0,099|| align=right|24,92|| align=right|11,96||JUT||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23959)||1998 VZ36|| align=right|13,1|| align=right|2,696|| align=right|0,131|| align=right|12,83|| align=right|4,426||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23960)||1998 VL37|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,149|| align=right|13,50|| align=right|4,249||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23961)||1998 VL39|| align=right|13,3|| align=right|3,177|| align=right|0,023|| align=right|11,55|| align=right|5,661||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23962)||1998 WO1|| align=right|13,0|| align=right|3,162|| align=right|0,191|| align=right|2,63|| align=right|5,623||MBA||18. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23963)||1998 WY8|| align=right|11,5|| align=right|5,159|| align=right|0,088|| align=right|4,15|| align=right|11,72||JUT||18. november 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(23964)||1998 WR15|| align=right|13,7|| align=right|3,182|| align=right|0,203|| align=right|5,55|| align=right|5,677||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23965)||1998 WP16|| align=right|13,6|| align=right|3,017|| align=right|0,077|| align=right|11,44|| align=right|5,239||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23966)||1998 WO22|| align=right|14,1|| align=right|2,589|| align=right|0,296|| align=right|5,81|| align=right|4,165||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23967)||1998 XQ12|| align=right|12,5|| align=right|3,016|| align=right|0,133|| align=right|14,28|| align=right|5,238||MBA||14. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23968)||1998 XA13|| align=right|10,6|| align=right|5,226|| align=right|0,161|| align=right|12,53|| align=right|11,95||JUT||8. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23969)||1998 XF78|| align=right|12,7|| align=right|3,147|| align=right|0,062|| align=right|15,45|| align=right|5,581||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23970)||1998 YP6|| align=right|11,7|| align=right|5,255|| align=right|0,066|| align=right|32,14|| align=right|12,05||JUT||21. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23971)||1998 YU9|| align=right|13,6|| align=right|2,364|| align=right|0,135|| align=right|12,83|| align=right|3,635||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(23972)||1999 AA|| align=right|12,8|| align=right|2,998|| align=right|0,092|| align=right|10,23|| align=right|5,191||MBA||3. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23973)||1999 CA4|| align=right|11,9|| align=right|3,017|| align=right|0,099|| align=right|10,15|| align=right|5,241||MBA||5. februar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23974)||1999 CK12|| align=right|14,9|| align=right|1,920|| align=right|0,102|| align=right|18,62|| align=right|2,660||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23975)||1999 CU81|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,131|| align=right|4,39|| align=right|3,616||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23976)||1999 DZ6|| align=right|13,3|| align=right|2,611|| align=right|0,116|| align=right|13,25|| align=right|4,219||MBA||23. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23977)||1999 GW6|| align=right|13,0|| align=right|2,636|| align=right|0,127|| align=right|26,03|| align=right|4,279||MBA||14. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23978)||1999 JF21|| align=right|13,5|| align=right|2,653|| align=right|0,232|| align=right|6,31|| align=right|4,320||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23979)||1999 JL82|| align=right|13,5|| align=right|2,583|| align=right|0,221|| align=right|13,87|| align=right|4,151||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23980)||1999 JA124|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,147|| align=right|7,24|| align=right|3,720||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23981)||1999 LC4|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,080|| align=right|6,92|| align=right|3,499||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23982)||1999 LM12|| align=right|13,4|| align=right|2,579|| align=right|0,241|| align=right|7,94|| align=right|4,142||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23983)||1999 NS11|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,309|| align=right|7,09|| align=right|3,489||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23984)||1999 NC42|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,189|| align=right|13,56|| align=right|4,152||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23985)||1999 NB53|| align=right|13,5|| align=right|2,647|| align=right|0,131|| align=right|12,61|| align=right|4,306||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23986)||1999 NZ53|| align=right|13,1|| align=right|3,109|| align=right|0,208|| align=right|16,33|| align=right|5,480||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23987)||1999 NB63|| align=right|11,2|| align=right|5,179|| align=right|0,168|| align=right|21,44|| align=right|11,79||JUT||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|23988 Maungakiekie||1999 RB|| align=right|13,3|| align=right|2,857|| align=right|0,185|| align=right|12,27|| align=right|4,830||MBA||2. september 1999||Auckland||I. P. Griffin
|-
|23989 Farpoint||1999 RF|| align=right|14,7|| align=right|2,618|| align=right|0,193|| align=right|14,64|| align=right|4,235||MBA||3. september 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|23990 Springsteen||1999 RM1|| align=right|16,4|| align=right|2,198|| align=right|0,059|| align=right|2,57|| align=right|3,257||MBA||4. september 1999||Auckland||I. P. Griffin
|-
|(23991)||1999 RD3|| align=right|14,8|| align=right|2,282|| align=right|0,137|| align=right|2,45|| align=right|3,447||MBA||6. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23992)||1999 RO11|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,188|| align=right|5,32|| align=right|3,524||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23993)||1999 RS13|| align=right|13,7|| align=right|2,584|| align=right|0,150|| align=right|13,16|| align=right|4,154||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23994)||1999 RA14|| align=right|15,9|| align=right|2,441|| align=right|0,163|| align=right|2,37|| align=right|3,813||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23995)||1999 RX17|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,201|| align=right|1,76|| align=right|3,596||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23996)||1999 RT27|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,165|| align=right|2,88|| align=right|3,648||MBA||8. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23997)||1999 RW27|| align=right|12,8|| align=right|2,609|| align=right|0,287|| align=right|14,05|| align=right|4,213||MBA||8. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23998)||1999 RP29|| align=right|15,7|| align=right|1,935|| align=right|0,053|| align=right|18,12|| align=right|2,691||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|23999 Rinner||1999 RA33|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,133|| align=right|1,18|| align=right|3,762||MBA||9. september 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|24000 Patrickdufour||1999 RB33|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,196|| align=right|6,13|| align=right|3,384||MBA||10. september 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov